Кальда́ра () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальдара, Антонио (1670—1736) — итальянский композитор.
 Кальдара, Маттиа (род. 1994) — итальянский футболист, игрок «Ювентуса».
 Кальдара, Полидоро, Полидоро да Караваджо (1499/1500-1543) — итальянский художник.
 Кальдара, Франко (род. 1938) — итальянский кёрлингист.

См. также 
 Кальдера (значения)